Erasme de Rotterdam: Humanista i teòleg neerlandès.
 Programa Erasmus: Part del programa d'intercanvi d'estudiants de la Unió Europea.